Сарьегос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альфос-де-Леон. Занимает площадь 36,21 км². Население — 4 416 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Леона